Molalla peut faire référence à :
 le peuple amérindien des Molalas ou Molallas ;
 le Molala, la langue parlée par ce peuple ;
 la rivière Molalla ;
 la ville de Molalla.